Kneža je slovensko krajevno ime oz. toponim

v Sloveniji  
 Kneža, naselje v občini Tolmin
ter
dolina in istoimenski potok:
 Kneža, desni pritok Bače pri Kneži

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Kneža pri Djekšah, nem. Grafenbach, občina Djekše
 Kneža, nem. Grafendorf, občina Cirkno

Kneža je tudi krajevno ime in toponim v drugihi jezikih oz. na Hrvaškem 
 Kneža, naselje na otoku Korčula
 Kneža, rt na otoku Korčula
 Mala Kneža, otoček pri Korčuli
 Velika Kneža, otoček pri Korčuli

v Bolgariji 

 Kneža je mesto v okraju Pleven v severni Bolgariji. Je središče istoimenske občine Kneža.

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja na Hrvaškem